ZIS-5 a fost un camion produs de ZIS din 1932 până în 1955. Aproximativ 1 milion de unități ale camionului au fost vândute în întreaga lume și camionul a fost destul de comun în Uniunea Sovietică și în Europa de Est, cum ar fi camioanele GAZ-AA și GAZ-MM. Camionul a înlocuit camioanele AMO-2 și AMO-3 care erau considerate destul de învechite.

Istoric 
Camionul a fost lansat pentru prima dată în 1932, în primele luni ale lansării sale s-au vândut în jur de 503 de unități în întreaga lume, vânzările au crescut semnificativ, camionul a fost produs împreună cu GAZ-AA, deoarece odată cu existența Uniunii Sovietice, toate companiile au fost considerate ca fiind una companie și nu au fost într-adevăr competitive. Cu toate acestea, vehiculul nu a împărtășit nicio parte cu Ford Model AA sau GAZ-AA și nici cu GAZ-MM.

În 1939 GAZ-AA a fost întreruptă, fiind în mare parte înlocuit cu camionul GAZ-MM, cu toate acestea, producția ZIS-5 a continuat, în 1951 GAZ-MM a fost întreruptă și în Uniunea Sovietică și a fost înlocuit cu GAZ-51, producția camionului ZIS-5 a continuat până în 1956, devenind puțin mai populară printre clienți.

Legături externe 
 Rtrucks

Automobile sovietice
Autocamioane